Kuttuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuttuluoto (ö, lat 61,92, long 21,72), Satakunta, Björneborg, 
 Kuttuluoto (ö, lat 61,72, long 21,83), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar